Schmutziger Engel ist der Titel folgender Filme:

 Schmutziger Engel (1958), deutsches Filmdrama des Regisseurs Alfred Vohrer
 Schmutziger Engel (1991), deutscher Titel des französischen Spielfilms „Sale comme un ange“